Bystré sedlo může znamenat:

 Bystré sedlo (Vysoké Tatry) — sedlo ve Vysokých Tatrách
 Bystré sedlo (Západní Tatry) — sedlo v Západních Tatrách

Související článek 
 Bystrá lávka — sedlo ve Vysokých Tatrách